Беньямин Бринза (также: Беньямин Бринса) — немецкий боец смешанных единоборств, выступавший за клуб la Familia. Обрёл широкую известность после подписания контракта с UFC в августе 2013 года, когда в интернет-медиа появилась информация, что боец придерживается политически крайне правых взглядов. Сам Бринза признаёт, что в молодости был футбольным хулиганом (например, на бой с Вартаняном он вышел под песню группы Kategorie C), но отрицает отношение к нацизму. В сентябре промоушен №1 расторг контракт с Бринзой . Боец так ни разу и не выступил в октагоне. 

Карьера Бринзы в UFC закончилась, так и не начавшись, но из-за шумихи вокруг бойца интерес к нему проявили российские промоушены. В декабре 2013 года он провёл бой с Марифом Пираевым на событии "Битва под Москвой 14" промоутерской компании Fight Nights, а в январе 2014 года он принял участие в турнире в полусреднем весе организации "Колизей" и его противником в четвертьфинале стал Эдуард Вартанян. Бринза проиграл оба поединка.

В 2014 году Бринза провёл два поединка. В июне он победил Пётра Новака удушающим приёмом, а в сентябре проиграл свой первый бой нокаутом против Чейка Конэ, который стал последним в карьере. Всего Беньямин провёл в смешанных единоборствах 17 боёв, 14 из которых выиграл и в 3 потерпел поражение.

Спортивные достижения 
 Третье место в номинации "Лучший боец Германии" (2011)
 Победитель чемпионата восточной Германии по бразильскому джиу-джитсу в полутяжёлом весе (2011)
 Бронзовый призёр чемпионата восточной Германии по бразильскому джиу-джитсу в открытом весе (2010)
 Победитель чемпионата Саксонии по боксу (2010)

Бойцовский рекорд 

|-
|Поражение
|align="center"|14-3
| Чейк Конэ
|ТКО (удары руками)
|Strength and Honor Championship 10
|20 сентября 2014
|align="center"|1
|align="center"|0:45
|Женева, Швейцария
|
|-
|Победа
|align="center"|14-2
| Пётр Новак
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|Imperium Fighting Championship 1
|1 июня 2014
|align="center"|1
|align="center"|0:40
|Лейпциг, Германия
|
|-
|Поражение
|align="center"|13-2
| Эдуард Вартанян
|Решением (единогласным)
|Колизей "Новая история 2"
|25 января 2013
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|13-1
| Мариф Пираев
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|Fight Nights "Битва под Москвой 14"
|7 декабря 2013
|align="center"|1
|align="center"|2:25
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|13-0
| Дэн Ститтген
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|LFFC - La Familia Fight Night 4
|11 мая 2013
|align="center"|1
|align="center"|0:33
|Галле, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-0
| Симоне Тессари
|Решением (единогласным)
|ADW - Abu Dhabi Warriors
|2 ноября 2012
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align="center"|11-0
| Юлиан Геба
|Сабмишном (удушение сзади)
|Gala MMA - Romania vs. Germany
|29 октября 2011
|align="center"|1
|align="center"|3:31
|Клуж, Румыния
|
|-
|Победа
|align="center"|10-0
| Матиас Дельф
|Сабмишном (удушение сзади)
|LFFC - La Familia Fight Night 2
|7 мая 2011
|align="center"|1
|align="center"|N/a
|Галле, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|9-0
| Майк Штумбрис
|Решением (единогласным)
|FFC - Pride and Glory
|3 апреля 2011
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Кётен, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|8-0
| Адам Синделар
|Сабмишном (хил хук)
|FFC - The Champions Night
|21 ноября 2010
|align="center"|1
|align="center"|1:15
|Кётен, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-0
| Дариус Лилионис
|Сабмишном (удушение сзади)
|FFC - Bad Blood
|30 мая 2010
|align="center"|1
|align="center"|N/a
|Кётен, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|6-0
| Доминик Штетефельд
|ТКО (удары коленями)
|FCA - Fight Club Zwickau 2
|10 октября 2009
|align="center"|2
|align="center"|1:11
|Цвиккау, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|5-0
| Артурас Лиутика
|ТКО (удары руками)
|FFC - On Tour
|25 июля 2009
|align="center"|1
|align="center"|4:24
|Йена, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|4-0
| Петер Слука
|Сабмишном (удушение сзади)
|FFC - All or Nothing
|30 сентября 2007
|align="center"|1
|align="center"|1:19
|Лейпциг, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-0
| Андрэ Парр
|Сабмишном (удушение сзади)
|8ME - Night of Bang 2
|19 мая 2007
|align="center"|1
|align="center"|N/a
|Галле, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Аксель Шультхайс
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|SFN - Saturday Fight Night
|21 апреля 2007
|align="center"|1
|align="center"|1:31
|Гримма, Германия
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Тим Рёдель
|ТКО (удары руками)
|8ME - Night of Bang
|2 декабря 2006
|align="center"|2
|align="center"|3:45
|Галле, Германия
|
|}

Ссылки 
 Официальный твиттер-аккаунт Беньямина Бринзы
 Беньямин Бринза на Facebook
 Профиль Беньямина Бринзы на Sherdog

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств Германии